Název Rosice nese několik sídel:

 Rosice – město 15 km západně od Brna v okrese Brno-venkov
 Rosice (zámek, okres Brno-venkov)
 Rosice (Cerekvička-Rosice) – část obce Cerekvička-Rosice v okrese Jihlava
 Rosice (okres Chrudim) – obec 12 km východně od Chrudimi v okrese Chrudim
 Rosice (zámek, okres Chrudim)
 Rosice (Pardubice) – část krajského města Pardubice v katastrálním území Rosice nad Labem

Související články 
 Rosí
 Rosický

Externí odkazy